Maisnil (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Maisnil (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais

it:Maisnil